Борис Михайлович Коноплёв (1912—1960) — начальник и Главный конструктор ОКБ-692 (ныне ОАО «Хартрон»), специалист в области систем управления МБР.

Биография 
 1912 год — родился 15 ноября.
 1939 год — репрессирована мать, как член партии эсеров. Сам Коноплёв совершенно случайно избежал участи и преследований, как сын врага народа, и всего в жизни добивался сам. Не имея диплома о высшем образовании, защитил докторскую диссертацию и стал виднейшим учёным в области радиотехники.
 до 1950 г.  работал в НИИ-20 Мин. пром. средств связи (МПСС), ГК системы радиоуправления Р-5. С 1950 г. - в НИИ-885 МПСС, ГК системы радиоуправления  Р-7. С 1954 г. - в НИИ-695 МПСС. 
 1959 год — возглавил ОКБ-692, стал первым руководителем этого предприятия. Имеет ряд изобретений и открытий в области радиотехники, участник создания многих радиотехнических систем. Практический склад ума и отличная теоретическая подготовка сделали его прекрасным руководителем предприятия. Несмотря на то, что Борис Михайлович пришел  в самый разгар работ по проектированию системы управления ракеты 8К64, он сумел внести ряд новых идей и нетрадиционных решений. При нём были начаты предварительные проектные работы над системой управления более совершенной  где он выдвинул ряд революционных идей и способы их воплощения.
 1960 год — 24 октября — Главный конструктор ОКБ-692 Борис Михайлович Коноплёв трагически погиб при испытании первой МБР Р-16, которое проходило на 41 площадке космодрома Байконур.
 Похоронен в Харькове, Украина, на Городском кладбище № 2.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1946)— за создание новых типов автоматических радиометеорологических станций, получивших применение в Арктике и на фронтах Отечественной войны

Память о погибших 

Ежегодно 24 октября проходят митинги с возложением венков у братской могилы погибших на проспекте Гагарина в городе Байконур, у памятника на месте бывшей стартовой площадки Р-16 (площадка 41 космодрома) и на территории КБ «Южное» в Днепропетровске. На Запорожском кладбище в Днепропетровске выжившие вспоминают погибших 24 октября 1960 года.

Имена погибших в этой катастрофе Неделина, Осташева и Носова носят улицы города Байконур. Именем маршала Неделина также названы улицы в Воронеже, в Москве и в городе Мирный (космодром Плесецк).

После того как 24 октября 1963 года на полигоне произошла катастрофа МБР Р-9А с человеческими жертвами, этот день считается «чёрным» днём в космонавтике. В этот день принято вспоминать не только жертв неделинской катастрофы, но и всех, кто погиб при освоении космоса.

В 1991 году Генеральная ассамблея международного астрономического союза присвоила имя Б. М. Коноплева кратеру на обратной стороне Луны с координатами 28,5 гр. Южной широты и 125,5 гр. Западной долготы.

Литература 
 Б. Е. Черток. «Ракеты и люди» тт.1-4, М: «Машиностроение», 1999г, — ISBN 5-217-02942-0;
 А. С. Гончар. «Звездные часы ракетной техники» Харьков 2008
 И. А. Липкин. «История создания отечественных систем радиоуправления РДД» 2-ое изд М.Вузовская книга.2007
  Жизнь, яркая, как вспышка [Текст] / Николай Игнатьев // Время. - 2013. - 18 июля. - С. 7 : фот. О Б. М. Коноплеве (15.11.1912-24.10.1960) - специалисте в области ракетной техники, первом руководителе ОКБ-692 (1956-1960, ныне ПАО "Хартрон"). Погиб при взрыве ракеты. Похоронен на харьковском кладбище №2.

Ссылки 
 Коноплев В. Б. «О Б. М. Коноплеве»
 Б. М. Коноплёв на космическом мемориале

Примечания

Ссылки 
 Неделинская катастрофа
 Трагедия на Байконуре: горький урок
 Воспоминания с болью в сердце
 Nedelin Disaster // RussianSpaceWeb.com
 Nedelin Disaster // aerospaceweb.org
 Video Cosmos
 Видео
 День, когда не стартуют ракеты, ч. 1
 День, когда не стартуют ракеты, ч. 2
 Съёмка катастрофы кинокамерами наблюдения

Персоналии:Космонавтика СССР
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова
Учёные СССР
Погибшие при испытании боевой техники